Dieter Kerschek ist der Name folgender Personen:

* Dieter Kerschek (Journalist) (1928–2003), deutscher Journalist und Parteifunktionär (SED), langjähriger Chefredakteur der Berliner Zeitung
 Dieter Kerschek (Lyriker) (* 1953), deutscher Lyriker aus der DDR